Даху́к (, , ) — мухафаза на севере Ирака у турецкой границы с преимущественно курдским населением. Административный центр — город Дахук. Другие города — Заху, Сумайиль, Дералок.

С 1991 года — в составе Свободного Курдистана (ныне Курдский автономный район Республики Ирак). Управляется местной администрацией.

Округа 
 Амадия
 Дахук
 Сумайиль
 Заху
 

Провинции Ирака
Дахук (мухафаза)